Juan Martín del Potro era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo per un infortunio al ginocchio.

In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Ernests Gulbis con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 John Isner (semifinale)
 Fabio Fognini (semifinale)
 Stefanos Tsitsipas (campione)
 Jack Sock (quarti di finale)

  Lucas Pouille (primo turno)
  Chung Hyeon (quarti di finale, ritirato)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis (finale)
  Oscar Otte (secondo turno)

  Alexei Popyrin (primo turno)
  Peter Polansky (primo turno)

Lucky loser 
  Jürgen Zopp (primo turno)

Wildcard 

  Chung Hyeon (quarti di finale, ritirato)
  Elias Ymer (secondo turno)

  Mikael Ymer  (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2018